Ondô (estado) — estado da Nigéria
 Ondô (cidade) — cidade da Nigéria
 Ondô Leste — área de governo local da Nigéria
 Ondô Oeste — área de governo local da Nigéria

Desambiguações de topônimos